Ван Барневельд:
 Ван Барневельд, Раймонд (1967) — голландский игрок в дартс.
 Ван Барневельд, Харри (1967) — бельгийский дзюдоист.